Симо Мраович (,  30 марта 1966 Кутина, СФРЮ, теперь Хорватия — 16 декабря 2008, Загреб, Хорватия) — хорватский (по происхождению серб) писатель и поэт младшего поколения хорватской литературы, журналист и общественный деятель.

Жизнеописание 
Родился в 1966 году в городе Кутина (ныне Хорватия). Окончил философский факультет Загребского университета по специальностям «философия, русский язык и литература, хорватский язык и литература».

Работал журналистом в различных газетах и на телевидении. Автор сборников стихов «Сезон яда» (1986), «Римлянам хватает милосердия» (1990), «На земле тень» (1994), «Между губами» (1997), «Спокойной ночи, Гарбо» (2001), «Гмюнд» (2004). Опубликовал ряд рассказов, эссе и критических статей. Его произведения вошли в различные антологии хорватской литературы, переводились на многие европейские языки.

Известный хорватский литературовед Влахо Богишич характеризует стилистику Мраовича следующим образом:

Писатель является автором довольно нашумевшего в Хорватии романа «Константин Богобоязний» 2002 года.

Жил в Загребе как свободный художник. Был членом шведского ПЕН-клуба.

Умер в 2008 году в Загребе.

Библиография 

 «Bajke za plažu», Durieux, Zagreb 2007. ISBN 978-953-188-265-1
 «Nula nula», Prosvjeta, Zagreb 2006.
 «Ukrajinske bajke» (urednik) Zagreb 2002.
 «Konstantin Bogobojazni & sabrane pjesme», Duireux, Zagreb 2003.
 «Konstantin Bogobojazni: manjinski roman», Prosvjeta, Zagreb 2002.
 «Laku noć Garbo», Pop&Pop, Zagreb, 2001.
 «Između usana», Meandar, Zagreb, 1997.
 «Na zemlji je sjena», Meandar, Zagreb 1994.
 «Rimljanima nedostaje milosti», Revija, Osijek 1990.
 «Sezona otrova», Quorum, Zagreb 1986.

Примечания

Ссылки 
 Мраович убежал от войны в секс и алкоголь

Поэты Хорватии
Писатели Хорватии
Журналисты Хорватии
Выпускники Загребского университета